Арамбуру (, ) — испанская и португальская фамилия. Известные носители:
  (род. 1969) — перуанский теннисист, член сборной Перу на Кубках Дэвиса.
  (ок. 1790—1853) — аргентинский политик, губернатор провинции Катамарка (1833—1834).
 Арамбуру, Исаскун (род. 1975) — испанская гребчиха-байдарочница.
  (род. 1962) — аргентинская журналистка, лауреат премии «Мартин Фьерро» Ассоциации аргентинских телевизионных и радиожурналистов лучшему ведущему (2012).
  (род. 1951) — испанский филолог и политик, депутат Европейского парламента (1994—1996) и член Конгресса депутатов Испании (1996—2000).
 Арамбуру, Педро Эухенио (1903—1970) — аргентинский военный и государственный деятель, президент Аргентины (1955—1958).
  (род. 1959) — испанский писатель, лауреат Национальной литературной премии (2017).
  (1848—1913) — испанский юрист, поэт, педагог и политик, ректор Университета Овьедо (1888—1905), член Сената (1901—1913).
 Арамбуру, Франсиско (более известен как Шико; 1922—1997) — бразильский футболист, нападающий.
  (1668—1752) — испанский военный деятель, генерал-капитан Мальорки (1751—1752).
  (1917—2000) — испанский хирург и политик, гражданский губернатор провинций Аликанте (1949—1954), Вальядолид (1954—1957) и Мадрид (1957—1965) во Франкистской Испании.
  (1918—2011) — испанский военный деятель, генерал-директор Гражданской гвардии (1980—1983).
 Арамбуру, Хуан Карлос (1912—2004) — аргентинский кардинал.
  (род. 1981) — испанский спортивный стрелок, чемпион мира в ските (2011).

  (1911—2002) — испанский футболист, чемпион Испании в составе клуба «Бетис Баломпи» (1935).
  (род. 1962) — испанский велосипедист, чемпион Испании по велокроссу (1993, 1994, 1996), участник летних Олимпийских игр (1996).
 Наварро Арамбуру, Хосе (род. 1948) — перуанский футболист, обладатель Кубка Америки (1975).

См. также 
  (1893—1935) — испанский футболист, серебряный медалист Олимпийских игр (1920).